Кири́лл Алексе́евич Луценко () — российский архитектор, выходец из крепостных, внёсший существенный вклад в строительство Нижнего Тагила.

Биография 
Родился в 1817 году в Бугриновке в семье крепостных графа Разумовского. Позднее семья Луценко была продана Демидовым. В 1828—1835 годах учился в горнозаводской школе Выйского завода в Нижнем Тагиле. 10 августа 1835 года начал работать в литографии главной конторе Нижнетагильских заводов, параллельно обучаясь архитектуре у А. П. Чеботарёва.

В 1837 году Луценко был направлен на учёбу в Петербург в Императорской Академии художеств. Поскольку крепостным было запрещено обучаться в Академии, Луценко обучался индивидуально у . 15 июня 1839 года Мельников обратился письмом к  с просьбой о выдаче Луценко вольной, указывая на его успехи в учёбе и прилежное поведение. Демидов отказал ректору в его просьбе, сославшись на то, что у Демидовых принято освобождать лишь тех крепостных, которые «заслужили это долговременной службой и ревностным усердием».

В 1840 году Кирилл Алексеевич вернулся в Нижний Тагил без аттестата и поступил на службу помощником заводского архитектора , впоследствии начав выполнять проекты зданий и сооружений самостоятельно. В основном он занимался проектированием промышленных зданий и корпусов, поскольку в тот период шла интенсивная реконструкция Нижнетагильских заводов с перестройкой деревянных заводских корпусов в каменные. Луценко спроектировал механический, столярный и кузнечный цехи Нижнетагильского завода, прокатный цех Авроринского завода, цех паровых молотов и различные здания на рудниках, цехи Выйского завода, в начале 1850-х годов — первые на Урале рельсовые цехи Нижнесалдинского завода. Также Кирилл Алексеевич участвовал в составлении генеральных планов застройки Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды, Висимо-Уткинска, Висимо-Шайтанска и Черноисточинска.

В 1840—1865 годах Луценко преподавал черчение в Тагильской заводской школе.

В конце 1840-х годов Луценко оказался в тяжёлом материальном положении. Заработная плата крепостного помощника архитектора была впятеро меньше зарплаты свободного архитектора. Ситуация усугубилась в 1848 году, когда контора Нижнетагильских заводов отказала ему в выдаче денег на аренду жилья. После смерти  в декабре 1857 года Луценко обратился к заводчикам с просьбой о предоставлении вольной и назначении на должность заводского архитектора. При этом за его кандидатуру высказались управляющие заводской конторы. Но Демидовы вновь отказали ему в освобождении, оставив на прежней должности помощника архитектора. Должность заводского архитектора получил , бывавший на заводах дважды в год, строительство же по-прежнему вёл Луценко.

5 марта 1862 года решением Совета Академии художеств Кириллу Алексеевичу было присвоено звание свободного художника архитектуры. Он проработал в должности помощника архитектора Нижнетагильских заводов до 1865 года.

Умер 3 октября 1883 года в Нижнетагильском заводе от паралича.

Работы 
Проекты заводских и гражданских зданий Луценко отличаются чётким геометрическим построением, обеспечивавшим удобство расположения заводских агрегатов и простоту строительства. В арочных дверных и оконных проёмах, применявшихся Луценко, легко выполнялись перемычки. Крыши заводских зданий конструктивно выполнялись с использованием лёгких металлических стропил арочной формы, фасады имели простые архитектурные решения. Луценко проектировал здания, исходя из реалистических основ и собственного инженерного опыта. В начале 1860-х годов в творчестве Луценко в начале наблюдается постепенная утеря традиций классицизма и уклон в сторону украшательства и эклектики.

Кирилл Алексеевич Луценко является ярким представителем архитектуры классицизма на Урале в начале XIX века. Он внёс значительный вклад в строительство Нижнего Тагила и других городов-заводов Урала.

Галерея

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Архитекторы Нижнего Тагила
Крепостные деятели искусства и науки